Tadu-U of Tadau kan verwijzen naar:
 Tada-U (Mandalay), een town in Myanmar, district Mandalay
 Tada-u, een town in Myanmar, district Myittha